Na Geometria Projetiva, jazitura, do italiano Giacitura, é uma propriedade comum aos planos paralelos. Por definição, planos paralelos têm uma única direção, que é dada por uma reta imprópria.

Geometria projetiva
Geometria